Cope se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Drinker Cope
 Thomas Arthur Cope